The Mine with the Iron Door – film del 1924 diretto da Sam Wood
The Mine with the Iron Door – film del 1936 diretto da David Howard